Калайдович - прізвище:

  Іван Федорович Калайдович (1796-1853) - російський публіцист.
  Костянтин Федорович Калайдович (1792-1832) - археолог і філолог.
  Петро Федорович Калайдович - викладач словесності.
  Федір Дмитрович Калайдович (1742-1819) - російський лікар далматинського походження.